Еза — река в России, протекает в Собинском районе Владимирской области. Длина реки составляет 10 км.

Берёт начало в районе деревни Корнилково, где на реке образован пруд. Течёт на юго-восток, затем на северо-восток. Устье реки находится в 56 км по правому берегу реки Колокша.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимир, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010300712110000032181
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003218
 Код бассейна — 09.01.03.007
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Колокши (притока Клязьмы)
Реки Собинского района